Walk with Me – singel grupy The Seekers
 Walk with Me – album grupy The Skatalites
 Walk with Me – singel Månsa Zelmerlöwa